Anchuelo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Anchuelo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Anchuelo är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Anchuelo. Runt Anchuelo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alcalá de Henares,  km väster om Anchuelo. Trakten runt Anchuelo består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid